Koskis kan syfta på:

 Koskis, Lojo – en by i Lojo kommun Södra Finlands län, fi.: Koski
 Koskis – en kommun i Egentliga Finland, fi.: Tl Koski
 Koskis, Sagu – en by i Sagu kommun Egentliga Finland, fi.: Koski
 Koskis Tav. L. – tidigare namn på en kommun i Egentliga Tavastland, se Hämeenkoski
 Koskis, Bjärnå – en by och ett före detta bruksort i Salo kommun i Egentliga Finland, fi.: Koski
 Koskis gård, Uskela – en gård i Uskela socken
 Koskis gård, Vemo - ett gårdslän och en frälsegård i Vemo kommun i Egentliga Finland, fi.: Koski